Plusieurs villes ou communes possèdent une rue du Plâtre :

France 
 Rue du Plâtre à Lyon
 Rue du Plâtre à Paris
 rue du Plâtre-Saint-Jacques à Paris, appelée rue Domat depuis 1864

Platre